Los Duraznos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Duraznos, Guanajuato, ort, Doctor Mora, 
 Los Duraznos, Oaxaca, ort, Santa María Teopoxco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar